Pośredni Żleb (Dolina Jarząbcza) – żleb w Tatrach Zachodnich w polskich Tatrach
 Pośredni Żleb (Dolina Starorobociańska) – żleb w Tatrach Zachodnich w polskich Tatrach
 Pośredni Żleb (Liptowskie Kopy) – żleb w Kopach Liptowskich w słowackich Tatrach